«Ян Регенсбург» () — немецкий футбольный клуб из Регенсбурга, Бавария. Назван в честь знаменитого прусского популяризатора спорта XIX века Фридриха Людвига Яна. Спортивный клуб был создан в 1889 году. Футбольная команда появилась в 1907 году, а в 1923 вышла из состава спортивного союза. В 1934 году клуб объединился с другой местной командой и под общим названием Sport- und Schwimmverein Jahn Regensburg выступал до 2000 года, когда футбольная команда вновь стала отдельным клубом.

Достижения 
 Лига
 2 Оберлига Юг (II) чемпион: 1953
 Оберлига Баварии (III) чемпион: 1949, 1967, 1975
 Оберлига Баварии (IV) чемпион: 2000, 2007
 Ланденслига Бавария-Мит чемпион (IV): 1966, 1983, 1990

 Кубки
 Кубок Баварии победитель: 1947, 1948, 2001, 2005
 Кубок Оберпфальц победитель: 2001, 2002, 2003, 2006

Текущий состав 

По состоянию на 4 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница клуба Ян Регенсбург на сайте «Немецкий футбол»

Футбольные клубы Германии
ФК «Ян» Регенсбург